Warrensburg (Illinois)
 Warrensburg (Missouri)

Desambiguações de topônimos